La Copa de Alemania 1983-84 fue la 41.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 64 equipos.

El FC Bayern Múnich venció al Borussia Mönchengladbach en la final jugada en el Waldstadion para gana su séptima copa nacional en la primera final decidida en penales. Ésta fue el última vez en la que Lothar Matthaus jugó para el Borussia Mönchengladbach luego de ser transferido al FC Bayern Múnich al finalizar la temporada.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Tercera Ronda

Replay

Cuartos de Final

Replay

Semifinales

Replay

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 

	

1984
Fútbol en 1983
Fútbol en 1984
Alemania en 1983
Alemania en 1984
Bayern de Múnich